Outorelo puede referirse a:

Outorelo (Monforte de Lemos), lugar de la parroquia de Bascós, concello de Monforte de Lemos.
Outorelo (Junquera de Ambía), lugar de la parroquia de Armariz, concello de Junquera de Ambía.
O Outorelo, lugar de la parroquia de Oleiros, concello de Villalba.